Коршук — фамилия.

Известные носители 
 Коршук, Анна Георгиевна (род. 1973) — российская актриса.
 Коршук, Владимир Константинович (род. 1935) — белорусский историк.